Robert Blackburn peut faire référence à:

 Robert Blackburn (1885–1955), pionnier de l'aviation britannique, fondateur de Blackburn Aircraft
  (1952-), professeur de droit constitutionnel au Kings College de Londres
  (1920–2003), artiste afro-américain, enseignant et graveur
  (1927–1990), éducateur irlandais et directeur général adjoint de l'IBO
  (1828–1894), homme politique canadien
  (1950-), juge fédéral américain
  (1870–1935), représentant américain du Kentucky
  (1919–2002), évêque américain de l'Église méthodiste unie
  (1885–?), joueur et entraîneur de football écossais
  (1919–2019), bibliothécaire en chef, Université de Toronto, 1954-1981
 Bob Blackburn (1924–2010), commentateur
  (1938–2016), joueur canadien de hockey sur glace

Voir aussi
 Robert Blackburne, catholique anglais